Janczewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz
 Janczewo, un village

dans la voïvodie de Podlachie
 Janczewo, un village dans la gmina de Jedwabne
 Janczewo, un village dans la gmina de Wizna